William Francis Murphy può riferirsi a:
 William Francis Murphy (politico)
 William Francis Murphy (vescovo)